Корми́льцев (іноді Кормі́льцев) — російське прізвище.

Відомі носії:
 Кормильцев Володимир Петрович (1941—1973) — радянський футболіст, воротар.
 Кормільцев Ілля Валерійович (*1959 — †2007) — радянський та російський поет.
 Кормильцев Сергій Геннадійович (*1974) — колишній український та російський футболіст.

Російські прізвища